Cystangium är ett släkte av svampar. Cystangium ingår i familjen kremlor och riskor, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Kremlor och riskor
Cystangium